G-Force (forza g in lingua inglese) può riferirsi a:

 G-Force – casa automobilistica appartenente al gruppo Panoz
 G-Force - Superspie in missione – film del 2009 diretto da Hoyt Yeatman

Musica 
 G Force – gruppo musicale britannico
 G-Force – album di Gary Moore del 1979
 G Force – album di Kenny G del 1983